Bei Krithia fanden folgende Schlachten statt:
 Erste Schlacht von Krithia, um 28. April 1915
 Zweite Schlacht von Krithia, am 6.–8. Mai 1915